Schieb ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Schieb (* 1964), deutscher Journalist und Fachbuchautor 
 Roswitha Schieb (* 1962), deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Schriftstellerin, Essayistin und Publizistin
 Thomas Schieb (* 1964), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Schib